Política Pesquera Comuna, política pesquera de la Unió Europea que quotes per limitar la quantitat de peix que es pot pescar
 Peercoin, també conegut com a PPCoin, mena de criptodivisa 
 Partits polítics:
 Partit Popular de Cambodja, partit del Regne de Cambodja 
 Partit Popular Català, delegació del Partit Popular espanyol a Catalunya
 Partit Progressista de Chūgoku, partit polític del Japó fundat l'any 1894, ja desaparegut
 Partit pel Progrés i la Concòrdia, partit polític de Ruanda